«Стрелочник» () — кинофильм режиссёра Йоса Стеллинга, вышедший на экраны в 1986 году. Фильм основан на одноимённой новелле Жана-Поля Франссенса.

Сюжет 
Стрелочник живёт на разъезде железной дороги, выходящей из города на юг. Он почти никого не видит, за исключением почтальона, машиниста и его помощника. В начале зимы гармония разрушается, когда в силу обстоятельств из поезда выходит женщина. Она остаётся на разъезде год. Они со стрелочником не имеют общего языка, но между мужчиной и женщиной возникают особые отношения.

В ролях 
 Джим ван дер Воуде — стрелочник
Стефани Эскофье — женщина
 Джон Краайкамп — машинист
 Тон Ван Дорт — помощник машиниста
 Йоссе Де Пау — почтальон

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Йос Стеллинг
 Оператор: Тео Ван де Санде, Гурт Гилтай
 Сценаристы: Георг Бругманс, Ханс Де Вольф, Йос Стеллинг
 Монтажёр: Римко Хаанстра
 Композитор: Мишель Мулдерс
 Художник: Герт Бринкерс

Награды и номинации 
 1986 — специальное упоминание на Венецианском кинофестивале
 1986 — приз лучшему актеру (Джон Краайкамп) и специальный приз жюри (Йос Стеллинг) на Нидерландском кинофестивале
 1986 — приз зрителей на кинофестивале в Сан-Паулу
 1987 — приз «Серебряный ворон» Брюссельского фестиваля фантастических фильмов
 1988 — приз зрителей (Йос Стеллинг) и приз лучшему актеру (Джим ван дер Воуде) на кинофестивале Fantasporto

Интересные факты 
 Фильм был снят в основном на станции Коррор (Corrour railway station) в Шотландии.
 В фильме очень мало слов, а те, которые говорятся, не имеют сами по себе большого смыслового значения и остаются без перевода.
 По аналогии с этим фильмом была снята одна из заставок конца эфира НТВ 2002-2003 (проект «До встречи», чемоданы и патефон, стоящие на снегу)

Примечания

Ссылки 
 «Стрелочник» на сайте Йоса Стеллинга 
 
  
 «Стрелочник» на сайте Фильм.Ру

Фильмы-драмы Нидерландов
Фильмы Йоса Стеллинга
Фильмы Нидерландов 1986 года